Der schwarze Mönch steht für:

 Der schwarze Mönch (Parigger), Roman von Harald Parigger
 Der schwarze Mönch (Tschechow) (Чёрный монах), Novelle von Anton Pawlowitsch Tschechow
 Der schwarze Mönch (Film), sowjetischer Film 1988 von Iwan Wladimirowitsch Dychowitschny nach der Novelle von A. P. Tschechow
 Der schwarze Mönch (Oper) von Philippe Hersant nach der Novelle von A. P. Tschechow

Personen
 Eustache le Moine (1170–1217), Freibeuter, eigentlich „Eustache Busket“ alias „Le Moine Noir“ („Der schwarze Mönch“)